Horvátország
Mlaka falu Jasenovac községben, Sziszek-Moslavina megyében
Mlaka falu Rakovec községben, Zágráb megyében
Mlaka Antinska falu Tordinci községben, Vukovár-Szerém megyében
Crna Mlaka falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében
Čista Mlaka falu Rugvica községben, Zágráb megyében
Mala Mlaka falu Zágráb körzetében, Zágráb megyében
Suha Mlaka falu Crnac községben, Verőce-Drávamente megyében
Velika Mlaka falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Mlaka falu Komenda községben, Közép-Szlovénia régióban
Mlaka falu Radovljica községben, Gorenjska régióban
Mlaka nad Lušo falu Gorenja vas-Poljane községben, Gorenjska régióban
Mlaka pri Kočevju falu Kočevje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Mlaka pri Kočevski Reki falu Kočevje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Mlaka pri Kranju falu Kranja községben, Gorenjska régióban
Tunjiška Mlaka falu Kamnik községben, Közép-Szlovénia régióban